Střížovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Střížovice (okres Plzeň-jih)
 Střížovice (okres Kroměříž)
 Střížovice (okres Jindřichův Hradec)